Экстезерь — название населённых пунктов:

Россия 
 Экстезерь — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Экстезерь — деревня в Тобольском районе Тюменской области.